IC 4300 ist eine elliptische Galaxie vom Hubble-Typ E4 im Sternbild Jagdhunde am Nordsternhimmel. Sie ist rund 542 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 70.000 Lichtjahren.

Entdeckt wurde das Objekt am 16. Juni 1903 von Stéphane Javelle.

Einzelnachweise 

Elliptische Galaxie